I Basotho (o Sotho, Basuto, Bassouto, Betjouanas), dal nome della loro tribù principale, sono una popolazione della famiglia dei Cafri, stanziata dal XV secolo nel Lesotho, in Africa meridionale. La nazione Basotho (abitanti il moderno Lesotho) emerse grazie alla diplomazia del re Moshoeshoe I che riunì dei clan sparsi d'origine Sotho, che si erano dispersi, all'inizio del XIX secolo. Il loro paese è stato visitato per la prima volta da europei nel 1801, da parte degli inglesi Trutter e Somerville.

La maggioranza dei Basotho vive in Africa australe. I Basotho (o Sotho del sud) sono accomunati agli Tswana e ai Sotho del nord, che abitano le province settentrionali del Sudafrica (Gauteng, Limpopo e Mpumalanga), nel gruppo Sotho-Tswana, in virtù delle somiglianze tra le rispettive lingue, considerate mutualmente intellegibili.

I Basotho sono allevatori di bestiame, da cui ricavano e lavorano le pelli e le corna.

Denominazione 
Il singolare di Basotho è Mosotho (oppure Bassouto e Massouto). 
I Basotho sono anche conosciuti col nome di Sotho.

Lingue 
La lingua dei Basotho, ovvero la lingua sotho, è divisa in due varietà:
 Lingua sotho del sud (13,5 milioni di parlanti totali)
 Lingua sotho del nord (13,7 milioni di parlanti totali)
Al 2022, la lingua sotho conta complessivamente circa 27 milioni di parlanti totali.

Note

Bibliografia 
  Dan Bosko, Social organizational aspects of religious change among Basotho, New York University, 1983, 356 p. (thèse)
  David Bellin Coplan, In the time of cannibals : the word music of South Africa's Basotho migrants, University of Chicago Press, Chicago, 1994, 300 p.
  J. Dreyer, « The Basotho hut : from Late Iron Age to present », in South African journal of ethnology, 16 (3), septembre 1993, p. 79-86
  Jeff Guy et Motlatsi Thabane, « Basotho miners, oral history and worker's strategies », in Preben Kaarsholm (dir.), Cultural struggle and development in Southern Africa, Baobab Books, Harare; James Currey, Londres; Heinemann, Portsmouth, NH, 1991, p. 239-258
  Myrtle Karstel, The Basotho blanket : borrowed but traditional, National Museum, Bloemfontein, 1995, p. 194-223
  Daniel P. Kunene, Heroic poetry of the Basotho, Clarendon Press, Oxford, 1971, 203 p. *  Thomas Lesaoana Manyeli, « Religious symbols of the Basotho », in Mazenod Printing Works, Mazenod (Lesotho), 1992, 133 p.
  Sindile Adelgisa Moitse, The ethno-musicology of the Basotho : a study of the entrenchment of music in Sotho cultural institutions, Institute of Southern African Studies, National University of Lesotho, Roma (Lesotho), 1990, 90 p. (bilingue)
  'Makali Isabella Mokitimi, « Praise poetry : praise poetry of the Basotho », in Philip M. Peek, African folklore: an encyclopedia, Routledge, New York, 2004, p. 360-361
  Hedley Sleath, A decade with the Basotho, Dept. of Public Relations and Communication of the Methodist Church of Southern Africa in co-operation with the Board of the Semonkong Methodist Hospital, Johannesburg, 1988, 114 p.
  Gary Van Wyk, « The mural art of Basotho women (photo essay) », in African arts (Los Angeles), 31 (3), été 1998, p. 58-65
  Gary Van Wyk, African painted houses : Basotho dwellings of Southern Africa, Harry N. Abrams, New York, 1998, 168 p.
  Robin E. Wells, An introduction to the music of the Basotho, Morija Museum and Archives, Morija (Lesotho), 1994, 338 p.
  Eugène Arnaud Casalis, Les Bassoutos, ou, Vingt-trois années de séjour et d'observations au sud de l'Afrique, C. Meyrueis et cie, Paris, 1859, 370 p.
  E. Jacottet, Contes populaires des Bassoutos, Kraus Reprint, Nendeln, 1974 ed. E. Leroux, 1895, 292 p.
  Claude Hélène Perrot, Les Sotho et les missionnaires européens au XIX siècle, Université d'Abidjan, Abidjan, 1970, 185 p. (Thèse, Paris, 1963)
  Paul Ramseyer, « La circoncision chez les Bassoutos », in Revue d'ethnographie et des traditions populaires (Paris), 8 (33), 1928, p. 40-70

Voci correlate
 Lesotho
 Bantu (etnologia)
 Kholomodumo

Discografia 
  Tswana and Sotho voices : Botswana, South Africa, Lesotho : 1951 '57 '59 (collec. Hugh Tracey), International Library of African Music, Grahamstown, 2000

Altri progetti

Collegamenti esterni
 

Gruppi etnici in Africa